

Musica 
 Mr. Children – gruppo musicale giapponese
 Children – gruppo musicale statunitense originario di Los Angeles
 Children 18:3 – gruppo musicale statunitense originario del Minnesota
 Children – singolo di Joe South del 1970
 Children – album di David Murray del 1984
 Children – album dei The Mission del 1988
 Children – EP dei Seventh Avenue del 1995
 Children – singolo di Robert Miles del 1995
 Children – singolo di V V Brown del 2011

Pagine correlate 
 Child